Lesotho is onderverdeeld in tien districten, die verder zijn onderverdeeld in wards. De laatste wijziging van de indeling vond plaats in 1980 toen het Thaba-Tseka district werd gevormd uit delen van Leribe, Maseru, Mokhotlong en Qacha's Nek. In 2006 werd er een volkstelling gehouden.

Zie ook 
 ISO 3166-2:LS